Il doppio del WTA Swiss Open 1994 è stato un torneo di теніс facente parte del WTA Tour 1994.

Il torneo è stato sospeso nei чвертьфінал.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чвертьфінал)
 Наталія Медведєва /  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
 Лінда Вілд /  Чанда Рубін (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open